Moussey est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :
 Moussey (Aube), commune française de l'Aube
 Moussey (Moselle), commune française de la Moselle
 Moussey (Vosges), commune française des Vosges
 Le tramway de Moussey, ancienne ligne de chemin de fer des Vosges
 Les Moussey ou Mousseye, peuple du Tchad et du Cameroun
 Le mousseye (langue), langue du peuple Mousseye

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France